Исанти:

 Исанти — город в округе Исанти, штат Миннесота, США.
 Исанти — округ в штате Миннесота, США.
 Исанти — тауншип в округе Исанти, Миннесота, США.